Дементьєва Олена В'ячеславівна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Єлена Янкович.

Єлена Янкович виграла титул, перемігши у фіналі Віру Звонарьову з рахунком 6–2, 6–4 .

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw

2008
Кубок Кремля